La route départementale 317, ou RD 317, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Rougon à Rougon.
 dans le département du Pas-de-Calais, elle relie Montreuil à Berck, reprenant l'ancienne RN 317, déclassée en 1972. La route était numérotée RD 917 jusqu'en 2006.
 dans le département du Val-d'Oise, elle relie Bonneuil-en-France à Survilliers, reprenant l'ancienne RN 17, déclassée en 2006 .

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes du Pas-de-Calais
 Routes du Val-d'Oise

317